Гарден Сити има више значења:
 Гарден Сити (Јужна Каролина), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Гарден Сити (Ајова)
 Гарден Сити (Минесота), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Минесота
 Гарден Сити (Тексас)
 Гарден Сити (Џорџија)
 Гарден Сити (Алабама), град је у америчкој савезној држави Алабама
 Гарден Сити (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Гарден Сити (Јужна Дакота)
 Гарден Сити (Јута)
 Гарден Сити (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Гарден Сити (Ајдахо), град је у америчкој савезној држави Ајдахо
 Гарден Сити (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Гарден Сити (Колорадо), град је у америчкој савезној држави Колорадо
 Гарден Сити (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури